Cachoeirinha ist der Name mehrerer Orte in Brasilien:
Cachoeirinha, Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul
Cachoeirinha, Stadt im Bundesstaat Tocantins
Cachoeirinha, Stadtteil von São Paulo